Кукавице (лат. -{Cuculidae}-), породица је птица, једини таксон реда -{Cuculiformes}-, која живи широм света у умерено-континенталним и тропским пределима. Укључује 60-ак врста, већина их је жућкастосиве боје; ипак постоји и неколико врста јарких боја. Породица је једини таксон у реду кукавица (лат. -{Cuculiformes}-).

Паразитско полагање јаја 
Иако само око 40% врста ових птица користи такозвано паразитско полагање јаја, ова птица је позната по тој карактеристици: јаје које кукавица излегне је по величини, облику и боји идентично јајету домаћина (домаћин је птица у чије гнездо кукавица снесе јаје); птица-домаћин не разликује кукавичје јаје од свог и греје га својим телом док се не излегне. У том случају није реткост да се, због различитог периода инкубације, кукавичје пиле раније излегне и изгура остала јаја из гнезда.

Филогенија и еволуција 

Породицу -{Cuculidae}- је увео енглески зоолог Вилијам Елфорд Лич у водичу садржаја Британског музеја објављеном 1820. године.

Постоји врло мало фосилних записа о кукавицама и њихова еволуциона историја остаје нејасна. -{Dynamopterus}- је био олигоценски род велике кукавице, мада је могуће да је заправо био сродан са каријамама.

Анализом генома из 2014. коју су извршили Ерих Џарвис и сарадници откривена је клада птица која садржи редове Cuculiformes (кукавице), Musophagiformes (туракос) и Otidiformes (дропље). Оно је названа Otidimorphae. Односи између редова су нејасни.

Следећи кладограм показује филогенетске односе између родова. То је изведено из студије Мајкла Соренсона и Роберта Пејна из 2005. године, а засновано је искључиво на анализи митохондријалних ДНК секвенци. Број врста у сваком роду је преузет са листе коју одржавају Френк Гил, Памела Расмусен и Дејвид Донскер у име Међународног орнитолошког комитета (МОК).

Систематика 

Породица Цуцулидае садржи 150 врста које су подељене у 33 рода. Ови бројеви укључују две врсте које су изумрле у историјским временима: Мадагаскарска кукавица Делаланда и кукавицу Свете Јелене која је смештена у сопствени род Nannococcyx.

{{columns-list|
 несигуран положај Dynamopterus (фосил: касни еоцен/рани олигоцен, Францукса)
 Cursoricoccyx (фосил: рани миоцен, САД) – Neomorphinae?
 Cuculidae gen. et sp. indet. (фосил: рани плиоцен, САД)
 Nannococcyx (изумрла)
 потпородица Cuculinae – кукавице паразити легла
 Eocuculus (фосил, САД)
 Clamator (4 врсте)
 Pachycoccyx Cuculus – типичне кукавице (11 врста)
 Hierococcyx (8 врста)
 Cercococcyx (3 врсте)
 Cacomantis (10 врста)
 Chrysococcyx (13 врста)
 Surniculus (4 врсте)
 Microdynamis Eudynamys (4 врсте, једна преисторијска)
 Urodynamis Scythrops потпородица Phaenicophaeinae
 Ceuthmochares Rhinortha (некада део Phaenicophaeus; прелиминарно постављене овде)
 Zanclostomus Phaenicophaeus (9 врста)
 Taccocua Carpococcyx (3 врсте)
 Coua (9 живих врста, 1 недавно изумрла)
 потпородица Coccyzinae
 Coccyzus – укључује Saurothera и Hyetornis (13 врста)
 Coccycua – првобитно део Coccyzus и Piaya, укључује Micrococcyx (3 врсте)
 Piaya (2 врсте)
 потпородица Neomorphinae
 Neococcyx (фосил: рани олигоцен, централна Северна Америка)
 Tapera Dromococcyx (2 врсте)
 Morococcyx Geococcyx (2 врсте)
 Neomorphus (5 врста)
 потпородица Centropodinae
 Centropus (око 30 врста)
 потпородица Crotophaginae
 Crotophaga (3 врсте)
 Guira}}

 Врсте 

 -{Cacomantis castaneiventris (Gould, 1867)}-
 -{Cacomantis flabelliformis (Latham, 1802)}-
 -{Cacomantis merulinus (Scopoli, 1786)}-
 -{Cacomantis passerinus (Vahl, 1797)}-
 -{Cacomantis sonneratii (Latham, 1790)}-
 -{Cacomantis variolosus (Vigors & Horsfield, 1827)}-
 -{Caliechthrus leucolophus (S. Muller, 1840)}-
 -{Carpococcyx radiceus (Temminck, 1832)}-
 -{Carpococcyx renauldi Oustalet, 1896}-
 -{Carpococcyx viridis Salvadori, 1879}-
 -{Centropus andamanensis Beavan, 1867}-
 -{Centropus anselli Sharpe, 1874}-
 -{Centropus ateralbus Lesson, 1826}-
 -{Centropus bengalensis (Gmelin, 1788)}-
 -{Centropus bernsteini Schlegel, 1866}-
 -{Centropus celebensis Quoy & Gaimard, 1830}-
 -{Centropus chalybeus (Salvadori, 1876)}-
 -{Centropus chlororhynchos Blyth, 1849}-
 -{Centropus cupreicaudus Reichenow, 1896}-
 -{Centropus goliath Bonaparte, 1850}-
 -{Centropus grillii Hartlaub, 1861}-
 -{Centropus leucogaster (Leach, 1814)}-
 -{Centropus melanops Lesson, 1830}-
 -{Centropus menbeki Lesson & Garnot, 1828}-
 -{Centropus milo Gould, 1856}-
 -{Centropus monachus Ruppell, 1837}-
 -{Centropus nigrorufus (Cuvier, 1816)}-
 -{Centropus phasianinus (Latham, 1802)}-
 -{Centropus rectunguis Strickland, 1847}-
 -{Centropus senegalensis (Linnaeus, 1766)}-
 -{Centropus sinensis (Stephens, 1815)}-
 -{Centropus spilopterus G. R. Gray, 1858}-
 -{Centropus steerii Bourns & Worcester, 1894}-
 -{Centropus superciliosus Hemprich & Ehrenberg, 1829}-
 -{Centropus toulou (Statius Muller, 1776)}-
 -{Centropus unirufus (Cabanis & Heine, 1863)}-
 -{Centropus violaceus Quoy & Gaimard, 1830}-
 -{Centropus viridis (Scopoli, 1786)}-
 -{Cercococcyx mechowi Cabanis, 1882}-
 -{Cercococcyx montanus Chapin, 1928}-
 -{Cercococcyx olivinus Sassi, 1912}-
 -{Ceuthmochares aereus (Vieillot, 1817)}-
 -{Chrysococcyx basalis (Horsfield, 1821)}-
 -{Chrysococcyx caprius (Boddaert, 1783)}-
 -{Chrysococcyx crassirostris (Salvadori, 1878)}-
 -{Chrysococcyx cupreus (Shaw, 1792)}-
 -{Chrysococcyx flavigularis Shelley, 1880}-
 -{Chrysococcyx klaas (Stephens, 1815)}-
 -{Chrysococcyx lucidus (Gmelin, 1788)}-
 -{Chrysococcyx maculatus (Gmelin, 1788)}-
 -{Chrysococcyx meyeri Salvadori, 1874}-
 -{Chrysococcyx minutillus Gould, 1859}-
 -{Chrysococcyx osculans (Gould, 1847)}-
 -{Chrysococcyx ruficollis (Salvadori, 1876)}-
 -{Chrysococcyx xanthorhynchus (Horsfield, 1821)}-
 -{Clamator coromandus (Linnaeus, 1766)}-
 -{Clamator glandarius (Linnaeus, 1758)}-
 -{Clamator jacobinus (Boddaert, 1783)}-
 -{Clamator levaillantii (Swainson, 1829)}-
 -{Coccyzus americanus (Linnaeus, 1758)}-
 -{Coccyzus cinereus Vieillot, 1817}-
 -{Coccyzus erythropthalmus (A. Wilson, 1811)}-
 -{Coccyzus euleri Cabanis, 1873}-
 -{Coccyzus ferrugineus Gould, 1843}-
 -{Coccyzus lansbergi Bonaparte, 1850}-
 -{Coccyzus melacoryphus Vieillot, 1817}-
 -{Coccyzus minor (Gmelin, 1788)}-
 -{Coccyzus pumilus Strickland, 1852}-
 -{Coua caerulea (Linnaeus, 1766)}-
 -{Coua coquereli A. Grandidier, 1867}-
 -{Coua cristata (Linnaeus, 1766)}-
 -{Coua cursor A. Grandidier, 1867}-
 -{Coua delalandei (Temminck, 1827)}-
 -{Coua gigas (Boddaert, 1783)}-
 -{Coua reynaudii Pucheran, 1845}-
 -{Coua ruficeps G. R. Gray, 1846}-
 -{Coua serriana Pucheran, 1845}-
 -{Coua verreauxi A. Grandidier, 1867}-
 -{Crotophaga ani Linnaeus, 1758}-
 -{Crotophaga major Gmelin, 1788}-
 -{Crotophaga sulcirostris Swainson, 1827}-
 -{Cuculus canorus Linnaeus, 1758}-
 -{Cuculus clamosus Latham, 1802}-
 -{Cuculus crassirostris (Walden, 1872)}-
 -{Cuculus fugax Horsfield, 1821}-
 -{Cuculus gularis Stephens, 1815}-
 -{Cuculus hyperythrus Gould, 1856}-
 -{Cuculus lepidus S. Muller, 1845}-
 -{Cuculus micropterus Gould, 1838}-
 -{Cuculus nisicolor Blyth, 1843}-
 -{Cuculus optatus Gould, 1845}-
 -{Cuculus pallidus (Latham, 1802)}-
 -{Cuculus pectoralis (Cabanis & Heine, 1863)}-
 -{Cuculus poliocephalus Latham, 1790}-
 -{Cuculus rochii Hartlaub, 1863}-
 -{Cuculus saturatus Blyth, 1843}-
 -{Cuculus solitarius Stephens, 1815}-
 -{Cuculus sparverioides Vigors, 1832}-
 -{Cuculus vagans S. Muller, 1845}-
 -{Cuculus varius Vahl, 1797}-
 -{Dasylophus superciliosus (Dumont, 1823)}-
 -{Dromococcyx pavoninus Pelzeln, 1870}-
 -{Dromococcyx phasianellus (Spix, 1824)}-
 -{Eudynamys scolopaceus (Linnaeus, 1758)}-
 -{Geococcyx californianus (Lesson, 1829)}-
 -{Geococcyx velox (Wagner, 1836)}-
 -{Guira guira (Gmelin, 1788)}-
 -{Hyetornis pluvialis (Gmelin, 1788)}-
 -{Hyetornis rufigularis (Hartlaub, 1852)}-
 -{Lepidogrammus cumingi (Fraser, 1839)}-
 -{Microdynamis parva (Salvadori, 1876)}-
 -{Morococcyx erythropygus (Lesson, 1842)}-
 -{Neomorphus geoffroyi (Temminck, 1820)}-
 -{Neomorphus pucheranii (Deville, 1851)}-
 -{Neomorphus radiolosus P. L. Sclater & Salvin, 1878}-
 -{Neomorphus rufipennis (G. R. Gray, 1849)}-
 -{Neomorphus squamiger Todd, 1925}-
 -{Pachycoccyx audeberti (Schlegel, 1879)}-
 -{Phaenicophaeus pyrrhocephalus (Pennant, 1769)}-
 -{Piaya cayana (Linnaeus, 1766)}-
 -{Piaya melanogaster (Vieillot, 1817)}-
 -{Piaya minuta (Vieillot, 1817)}-
 -{Rhamphomantis megarhynchus (G. R. Gray, 1858)}-
 -{Rhinortha chlorophaea (Raffles, 1822)}-
 -{Rhopodytes diardi (Lesson, 1830)}-
 -{Rhopodytes sumatranus (Raffles, 1822)}-
 -{Rhopodytes tristis (Lesson, 1830)}-
 -{Rhopodytes viridirostris (Jerdon, 1840)}-
 -{Saurothera longirostris (Hermann, 1783)}-
 -{Saurothera merlini Orbigny, 1839}-
 -{Saurothera vetula (Linnaeus, 1758)}-
 -{Saurothera vieilloti Bonaparte, 1850}-
 -{Scythrops novaehollandiae Latham, 1790}-
 -{Surniculus lugubris (Horsfield, 1821)}-
 -{Surniculus velutinus Sharpe, 1877}-
 -{Taccocua leschenaultii Lesson, 1830}-
 -{Tapera naevia (Linnaeus, 1766)}-
 -{Urodynamis taitensis (Sparrman, 1787)}-
 -{Zanclostomus calyorhynchus (Temminck, 1825)}-
 -{Zanclostomus curvirostris (Shaw, 1810)}-
 -{Zanclostomus javanicus (Horsfield, 1821)}-

 Подврсте 

 -{Cacomantis castaneiventris arfakianus Salvadori, 1889}-
 -{Cacomantis castaneiventris castaneiventris (Gould, 1867)}-
 -{Cacomantis castaneiventris weiskei Reichenow, 1900}-
 -{Cacomantis flabelliformis excitus Rothschild & Hartert, 1907}-
 -{Cacomantis flabelliformis flabelliformis (Latham, 1802)}-
 -{Cacomantis flabelliformis pyrrophanus (Vieillot, 1817)}-
 -{Cacomantis flabelliformis schistaceigularis Sharpe, 1900}-
 -{Cacomantis flabelliformis simus (Peale, 1848)}-
 -{Cacomantis merulinus lanceolatus (S. Muller, 1843)}-
 -{Cacomantis merulinus merulinus (Scopoli, 1786)}-
 -{Cacomantis merulinus querulus Heine, 1863}-
 -{Cacomantis merulinus threnodes Cabanis & Heine, 1863}-
 -{Cacomantis sonneratii musicus (Ljungh, 1803)}-
 -{Cacomantis sonneratii schlegeli (Junge, 1948)}-
 -{Cacomantis sonneratii sonneratii (Latham, 1790)}-
 -{Cacomantis sonneratii waiti (E. C. S. Baker, 1919)}-
 -{Cacomantis variolosus addendus Rothschild & Hartert, 1901}-
 -{Cacomantis variolosus aeruginosus Salvadori, 1878}-
 -{Cacomantis variolosus blandus Rothschild & Hartert, 1914}-
 -{Cacomantis variolosus dumetorum (Gould, 1845)}-
 -{Cacomantis variolosus everetti Hartert, 1925}-
 -{Cacomantis variolosus infaustus Cabanis & Heine, 1863}-
 -{Cacomantis variolosus macrocercus Stresemann, 1921}-
 -{Cacomantis variolosus oreophilus Hartert, 1925}-
 -{Cacomantis variolosus sepulcralis (S. Muller, 1843)}-
 -{Cacomantis variolosus variolosus (Vigors & Horsfield, 1827)}-
 -{Cacomantis variolosus virescens (Bruggemann, 1876)}-
 -{Cacomantis variolosus websteri Hartert, 1898}-
 -{Centropus bengalensis bengalensis (Gmelin, 1788)}-
 -{Centropus bengalensis javanensis (Dumont, 1818)}-
 -{Centropus bengalensis lignator Swinhoe, 1861}-
 -{Centropus bengalensis medius Bonaparte, 1850}-
 -{Centropus bengalensis philippinensis Mees, 1971}-
 -{Centropus bengalensis sarasinorum Stresemann, 1912}-
 -{Centropus bernsteini bernsteini Schlegel, 1866}-
 -{Centropus bernsteini manam Mayr, 1937}-
 -{Centropus celebensis celebensis Quoy & Gaimard, 1830}-
 -{Centropus celebensis rufescens (A. B. Meyer & Wiglesworth, 1896)}-
 -{Centropus leucogaster efulenensis Sharpe, 1904}-
 -{Centropus leucogaster leucogaster (Leach, 1814)}-
 -{Centropus leucogaster neumanni Alexander, 1908}-
 -{Centropus melanops banken Hachisuka, 1934}-
 -{Centropus melanops melanops Lesson, 1830}-
 -{Centropus menbeki aruensis (Salvadori, 1878)}-
 -{Centropus menbeki menbeki Lesson & Garnot, 1828}-
 -{Centropus milo albidiventris Rothschild, 1904}-
 -{Centropus milo milo Gould, 1856}-
 -{Centropus monachus fischeri Reichenow, 1887}-
 -{Centropus monachus monachus Ruppell, 1837}-
 -{Centropus phasianinus melanurus Gould, 1847}-
 -{Centropus phasianinus mui I. J. Mason & McKean, 1984}-
 -{Centropus phasianinus nigricans (Salvadori, 1876)}-
 -{Centropus phasianinus phasianinus (Latham, 1802)}-
 -{Centropus phasianinus propinquus Mayr, 1937}-
 -{Centropus phasianinus thierfelderi Stresemann, 1927}-
 -{Centropus senegalensis aegyptius (Gmelin, 1788)}-
 -{Centropus senegalensis flecki Reichenow, 1893}-
 -{Centropus senegalensis senegalensis (Linnaeus, 1766)}-
 -{Centropus sinensis anonymus Stresemann, 1913}-
 -{Centropus sinensis bubutus Horsfield, 1821}-
 -{Centropus sinensis intermedius (Hume, 1873)}-
 -{Centropus sinensis kangeanensis Vorderman, 1893}-
 -{Centropus sinensis parroti Stresemann, 1913}-
 -{Centropus sinensis sinensis (Stephens, 1815)}-
 -{Centropus superciliosus burchellii Swainson, 1838}-
 -{Centropus superciliosus loandae Grant, 1915}-
 -{Centropus superciliosus sokotrae Grant, 1915}-
 -{Centropus superciliosus superciliosus Hemprich & Ehrenberg, 1829}-
 -{Centropus toulou assumptionis Nicoll, 1906}-
 -{Centropus toulou insularis Ridgway, 1894}-
 -{Centropus toulou toulou (Statius Muller, 1776)}-
 -{Centropus viridis carpenteri Mearns, 1907}-
 -{Centropus viridis major Parkes & Niles, 1988}-
 -{Centropus viridis mindorensis (Steere, 1890)}-
 -{Centropus viridis viridis (Scopoli, 1786)}-
 -{Cercococcyx montanus montanus Chapin, 1928}-
 -{Cercococcyx montanus patulus Friedmann, 1928}-
 -{Ceuthmochares aereus aereus (Vieillot, 1817)}-
 -{Ceuthmochares aereus australis Sharpe, 1873}-
 -{Ceuthmochares aereus flavirostris (Swainson, 1837)}-
 -{Chrysococcyx crassirostris crassirostris (Salvadori, 1878)}-
 -{Chrysococcyx crassirostris salvadorii (Hartert & Stresemann, 1925)}-
 -{Chrysococcyx lucidus harterti (Mayr, 1932)}-
 -{Chrysococcyx lucidus layardi Mathews, 1912}-
 -{Chrysococcyx lucidus lucidus (Gmelin, 1788)}-
 -{Chrysococcyx lucidus plagosus (Latham, 1802)}-
 -{Chrysococcyx minutillus aheneus (Junge, 1938)}-
 -{Chrysococcyx minutillus albifrons (Junge, 1938)}-
 -{Chrysococcyx minutillus barnardi Mathews, 1912}-
 -{Chrysococcyx minutillus jungei (Stresemann, 1938)}-
 -{Chrysococcyx minutillus minutillus Gould, 1859}-
 -{Chrysococcyx minutillus misoriensis (Salvadori, 1876)}-
 -{Chrysococcyx minutillus peninsularis S. A. Parker, 1981}-
 -{Chrysococcyx minutillus poecilurus G. R. Gray, 1862}-
 -{Chrysococcyx minutillus rufomerus Hartert, 1900}-
 -{Chrysococcyx xanthorhynchus amethystinus (Vigors, 1831)}-
 -{Chrysococcyx xanthorhynchus xanthorhynchus (Horsfield, 1821)}-
 -{Clamator jacobinus jacobinus (Boddaert, 1783)}-
 -{Clamator jacobinus pica (Hemprich & Ehrenberg, 1833)}-
 -{Clamator jacobinus serratus (Sparrman, 1786)}-
 -{Coua cristata cristata (Linnaeus, 1766)}-
 -{Coua cristata dumonti Delacour, 1931}-
 -{Coua cristata maxima Milon, 1950}-
 -{Coua cristata pyropyga A. Grandidier, 1867}-
 -{Coua ruficeps olivaceiceps (Sharpe, 1873)}-
 -{Coua ruficeps ruficeps G. R. Gray, 1846}-
 -{Crotophaga sulcirostris pallidula Bangs & T. E. Penard, 1921}-
 -{Crotophaga sulcirostris sulcirostris Swainson, 1827}-
 -{Cuculus canorus bakeri Hartert, 1912}-
 -{Cuculus canorus bangsi Oberholser, 1919}-
 -{Cuculus canorus canorus Linnaeus, 1758}-
 -{Cuculus canorus subtelephonus Zarudny, 1914}-
 -{Cuculus clamosus clamosus Latham, 1802}-
 -{Cuculus clamosus gabonensis Lafresnaye, 1853}-
 -{Cuculus micropterus concretus S. Muller, 1845}-
 -{Cuculus micropterus micropterus Gould, 1838}-
 -{Cuculus sparverioides bocki (R. G. W. Ramsay, 1886)}-
 -{Cuculus sparverioides sparverioides Vigors, 1832}-
 -{Cuculus varius ciceliae (W. W. A. Phillips, 1949)}-
 -{Cuculus varius varius Vahl, 1797}-
 -{Dasylophus superciliosus cagayanensis (Rand & Rabor, 1967)}-
 -{Dasylophus superciliosus superciliosus (Dumont, 1823)}-
 -{Eudynamys scolopaceus alberti Rothschild & Hartert, 1907}-
 -{Eudynamys scolopaceus chinensis Cabanis & Heine, 1863}-
 -{Eudynamys scolopaceus cyanocephalus (Latham, 1802)}-
 -{Eudynamys scolopaceus dolosus Ripley, 1946}-
 -{Eudynamys scolopaceus frater McGregor, 1904}-
 -{Eudynamys scolopaceus harterti Ingram, 1912}-
 -{Eudynamys scolopaceus hybrida Diamond, 2002}-
 -{Eudynamys scolopaceus malayanus Cabanis & Heine, 1863}-
 -{Eudynamys scolopaceus melanorhynchus S. Muller, 1843}-
 -{Eudynamys scolopaceus mindanensis (Linnaeus, 1766)}-
 -{Eudynamys scolopaceus orientalis (Linnaeus, 1766)}-
 -{Eudynamys scolopaceus picatus S. Muller, 1843}-
 -{Eudynamys scolopaceus rufiventer (Lesson, 1830)}-
 -{Eudynamys scolopaceus salvadorii Hartert, 1900}-
 -{Eudynamys scolopaceus scolopaceus (Linnaeus, 1758)}-
 -{Eudynamys scolopaceus simalurensis Junge, 1936}-
 -{Eudynamys scolopaceus subcyanocephalus Mathews, 1912}-
 -{Microdynamis parva grisescens Mayr & Rand, 1936}-
 -{Microdynamis parva parva (Salvadori, 1876)}-
 -{Morococcyx erythropygus erythropygus (Lesson, 1842)}-
 -{Morococcyx erythropygus mexicanus Ridgway, 1915}-
 -{Neomorphus geoffroyi aequatorialis Chapman, 1923}-
 -{Neomorphus geoffroyi australis Carriker, 1936}-
 -{Neomorphus geoffroyi dulcis E. Snethlage, 1927}-
 -{Neomorphus geoffroyi geoffroyi (Temminck, 1820)}-
 -{Neomorphus geoffroyi maximiliani Pinto, 1962}-
 -{Neomorphus geoffroyi salvini P. L. Sclater, 1866}-
 -{Neomorphus pucheranii lepidophanes Todd, 1925}-
 -{Neomorphus pucheranii pucheranii (Deville, 1851)}-
 -{Pachycoccyx audeberti audeberti (Schlegel, 1879)}-
 -{Pachycoccyx audeberti brazzae (Oustalet, 1886)}-
 -{Pachycoccyx audeberti validus (Reichenow, 1879)}-
 -{Piaya cayana cabanisi Allen, 1893}-
 -{Piaya cayana cayana (Linnaeus, 1766)}-
 -{Piaya cayana circe Bonaparte, 1850}-
 -{Piaya cayana hellmayri Pinto, 1938}-
 -{Piaya cayana insulana Hellmayr, 1906}-
 -{Piaya cayana macroura Gambel, 1849}-
 -{Piaya cayana mehleri Bonaparte, 1850}-
 -{Piaya cayana mesura (Cabanis & Heine, 1863)}-
 -{Piaya cayana mexicana (Swainson, 1827)}-
 -{Piaya cayana mogenseni J. L. Peters, 1926}-
 -{Piaya cayana nigricrissa (Cabanis, 1862)}-
 -{Piaya cayana obscura E. Snethlage, 1908}-
 -{Piaya cayana pallescens (Cabanis & Heine, 1863)}-
 -{Piaya cayana thermophila P. L. Sclater, 1860}-
 -{Piaya minuta gracilis (Heine, 1863)}-
 -{Piaya minuta minuta (Vieillot, 1817)}-
 -{Rhinortha chlorophaea chlorophaea (Raffles, 1822)}-
 -{Rhinortha chlorophaea facta Ripley, 1942}-
 -{Rhinortha chlorophaea fuscigularis E. C. S. Baker, 1919}-
 -{Rhopodytes diardi borneensis Salvadori, 1874}-
 -{Rhopodytes diardi diardi (Lesson, 1830)}-
 -{Rhopodytes tristis elongatus (S. Muller, 1836)}-
 -{Rhopodytes tristis hainanus Hartert, 1910}-
 -{Rhopodytes tristis kangeangensis Vorderman, 1893}-
 -{Rhopodytes tristis longicaudatus (Blyth, 1842)}-
 -{Rhopodytes tristis saliens Mayr, 1938}-
 -{Rhopodytes tristis tristis (Lesson, 1830)}-
 -{Saurothera longirostris longirostris (Hermann, 1783)}-
 -{Saurothera longirostris petersi Richmond & Swales, 1924}-
 -{Saurothera merlini bahamensis H. Bryant, 1864}-
 -{Saurothera merlini decolor Bangs & Zappey, 1905}-
 -{Saurothera merlini merlini Orbigny, 1839}-
 -{Saurothera merlini santamariae Garrido, 1971}-
 -{Scythrops novaehollandiae fordi I. J. Mason, 1996}-
 -{Scythrops novaehollandiae novaehollandiae Latham, 1790}-
 -{Scythrops novaehollandiae schoddei I. J. Mason, 1996}-
 -{Surniculus lugubris dicruroides (Hodgson, 1839)}-
 -{Surniculus lugubris lugubris (Horsfield, 1821)}-
 -{Surniculus lugubris musschenbroeki A. B. Meyer, 1878}-
 -{Surniculus velutinus chalybaeus Salomonsen, 1953}-
 -{Surniculus velutinus velutinus Sharpe, 1877}-
 -{Taccocua leschenaultii infuscata Blyth, 1845}-
 -{Taccocua leschenaultii leschenaultii Lesson, 1830}-
 -{Taccocua leschenaultii sirkee (J. E. Gray, 1831)}-
 -{Tapera naevia excellens (P. L. Sclater, 1858)}-
 -{Tapera naevia naevia (Linnaeus, 1766)}-
 -{Zanclostomus calyorhynchus calyorhynchus (Temminck, 1825)}-
 -{Zanclostomus calyorhynchus meridionalis (A. B. Meyer & Wiglesworth, 1896)}-
 -{Zanclostomus calyorhynchus rufiloris (Hartert, 1903)}-
 -{Zanclostomus curvirostris borneensis (W. Blasius & Nehrkorn, 1881)}-
 -{Zanclostomus curvirostris curvirostris (Shaw, 1810)}-
 -{Zanclostomus curvirostris deningeri (Stresemann, 1913)}-
 -{Zanclostomus curvirostris harringtoni (Sharpe, 1877)}-
 -{Zanclostomus curvirostris oeneicaudus (J. Verreaux & E. Verreaux, 1855)}-
 -{Zanclostomus curvirostris singularis (Parrot, 1907)}-
 -{Zanclostomus javanicus javanicus (Horsfield, 1821)}-
 -{Zanclostomus javanicus natunensis Chasen, 1934}-
 -{Zanclostomus javanicus pallidus Robinson & Kloss, 1921}-

 У људској култури 

У грчкој митологији бог Зевс се преобразио у кукавицу да би завео богињу Херу, којој је ова птица била света. У Енглеској, Вилијам Шекспир алудира на везу обичне кукавице са пролећем и превареним мужевима, у удварачкој пролећној песми у својој драми Изгубљени трудови љубави''. У Индији, кукавица је света за Камадеву, бога жеље и чежње, док у Јапану кукавица симболизује неузвраћену љубав. Кукавице су света животиња за бон религију Тибета.

Референце

Литература

Спољашње везе